Liantang bezeichnet:

 Liantang (Babu) (莲塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Babu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liantang (Gaoyao) (莲塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaoyao in der chinesischen Provinz Guangdong
 Liantang (Guiyang) (莲塘镇), Großgemeinde im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Liantang (Heng) (莲塘镇), Großgemeinde im Kreis Heng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liantang (Nanchang) (莲塘镇), Großgemeinde im Kreis Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Liantang (Qingpu) (练塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingpu der chinesischen Stadt Shanghai
 Liantang (Pucheng) (莲塘镇), Großgemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Liantang (Luohu) (莲塘街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luohu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Liantang (Hulei) (莲塘村), Dorf in der Großgemeinde Hulei in der chinesischen Provinz Fujian